III. Johanna burgundi grófnő
III. Johanna nápolyi királynő
III. Johanna (felső-)navarrai királynő
III. Johanna (alsó-)navarrai királynő